L'edizione 1948-1949 della Lega Nazionale A vide la vittoria finale dell'FC Lugano.

Capocannoniere del torneo fu Jacques Fatton (Servette FC Genève), con 21 reti.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1948-1949
      Vincitrice Coppa di Svizzera 1948-1949
      Retrocessa in Lega Nazionale B 1949-1950

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Calendario

Verdetti 
  Lugano Campione di Svizzera 1948-1949.
  Servette vincitrice della Coppa Svizzera 1948-1949.
  Urania Ginevra e Grasshopper retrocessi in Lega Nazionale B 1949-1950.

Fonti e bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1948 e 1949.
L'Express, annate 1948 e 1949.
L'Impartial, annate 1948 e 1949.
Le Temps, annate 1948 e 1949.
Tribune de Lausanne, annate 1948 e 1949.

Collegamenti esterni
 Stagione 1948/49 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1948
Calcio nel 1949
1948-1949